Владимир Власенко:
 Власенко, Владимир Георгиевич (1891—1956) — нижегородский хирург, заслуженный врач РСФСР.
 Власенко, Владимир Леонидович — российский фаготист, народный артист России.